Мён — остров в Балтийском море, принадлежащий Дании
 Мён — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Мён — административно-территориальная единица Республики Корея

См. также 
 Мен